Jacksboro (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Jacksboro (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.